Chabičov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Chabičov (Háj ve Slezsku), Ortsteil von Háj ve Slezsku, Okres Opava
 Chabičov (Šternberk), Ortsteil von Šternberk, Okres Olomouc
 Chabičov (Trnávka), Ortsteil von Trnávka u Nového Jičína, Okres Nový Jičín